Duńska 1. division w piłce nożnej (1934/1935) był 23. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 10 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Boldklubben af 1893.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii